Municipio de Middle Fork puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Middle Fork (condado de Forsyth, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Forsyth.
 Municipio de Middle Fork I (condado de Forsyth, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Forsyth.
 Municipio de Middle Fork II (condado de Forsyth, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Forsyth.
 Municipio de Middle Fork (condado de Ringgold, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ringgold.
 Municipio de Middle Fork (condado de Macon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Macon.